Ganzschrift bezeichnet:
 Ganzschrift (Literatur), den gesamten Inhalt eines literarischen Werks
 Ganzschrift (Schule), ein in sich geschlossenes literarisches Werk (im Gegensatz zum Lesebuch)